Velika nagrada Natala 1961 je bila štiriindvajseta neprvenstvena dirka Formule 1 v . Odvijala se je 17. decembra 1961 na dirkališču Westmead Circuit v Durbanu.

Rezultati

Dirka

1961
Formula 1 sezona 1961